Армави́р () — топоним армянского происхождения.

Армения 
 Армавир — одна из исторических столиц Армении, располагавшаяся на территории современной Армавирской области.
 Армавир (старые названия — Сардарапат, Октемберян) — город в Армении, центр Армавирской области.
 Армавир — область в Армении.
 Армавир — село в Армении.
 Армавир — железнодорожная станция в городе Армавир, Армения.

Россия 
 Армавир — город в Краснодарском крае, назван в честь древнего Армавира.
 Муниципальное образование город Армавир — муниципальное образование «Город Армавир» в Краснодарском крае.
 Армавир — военный аэродром в Краснодарском крае, расположенный на южной окраине города Армавира.
 Армавир — аэропорт местных воздушных линий города Армавира (Краснодарский край).

Другие значения 
 
 «Армавир» — советский фильм 1991 года.

См. также 

 Армавир-Туапсинская железная дорога
 
 
 Армавирская область
 
 Армавирский рубль
 Армавир-Ростовский
 Армавир-Туапсинский
 Нор-Армавир